Szirtes ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Szirtes (1925–1989), ungarischer Filmschauspieler
 George Szirtes (* 1948), britischer Schriftsteller und Übersetzer